Biskupi bakowscy (1591-1818)

Ordynariusze

Biskupi pomocniczy 
 1678-1704: bp Wit Pelutius, biskup tytularny Marcianopolis
 1765-1773: bp Ignacy Franciszek Ossoliński, biskup tytularny Dardanus
 1774-1782: bp Dominik Piotr Karwosiecki, koadiutor

Przypisy

Bibliografia 
 Ks. Piotr Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000.

Zobacz też 
 Polscy biskupi katoliccy

!
Baków